Мунзир I аль-Мансур (? — 1023) — 1-й емір Сарагоської тайфи в 1019—1023 роках.
 Мунзир II (? — 1038) — 3-й емір Сарагоської тайфи в 1036—1038 роках.
 Аль-Мунзир Імад ад-Даула (? — 1090) — емір Тортоської, Леридської і Денійської тайф в 1081—1090 роках.

Див. також 
 Аль-Мунзір